Ниссин:

 Ниссин — японский город в северо-западной части префектуры Айти.
 Ниссин — броненосный крейсер Японского Императорского флота.
 Ниссин — японский гидроавианосец времён Второй мировой войны.
 Ниссин (1407—1488) — японский буддийский монах школы Нитирэн периода Муромати.

См. также 
 Ниссин Мару — судно японской китобойной флотилии.